Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Wasilewicz (ur. 1951) – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser i producent filmowy
 Mikołaj Wasilewicz (1837-1934) – polski rolnik, podporucznik w powstaniu styczniowym
 Ryhor Wasilewicz (ur. 1955) – białoruski prawnik
 Teodozjusz Wasilewicz (?-1678) – prawosławny biskup
 Włodzimierz Wasilewicz (1909-1967) – polski malarz, grafik i scenograf